Открытый чемпионат Катара по теннису среди мужчин 2023 — мужской профессиональный теннисный турнир, проводимый в январе в Дохе (Катар) на хардовых кортах местного Khalifa International Tennis and Squash Complex. С 2009 года турнир относится к серии ATP 250 с призовым фондом около 1,4 миллионов долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участника в одиночном разряде и 16 пар. В 2023 году турнир проходил с 20 по 26 февраля 2023 года. Квалификация к турниру состоялась с 18 по 19 февраля 2023 года.

Общая информация 
Чемпионы 2023

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 13 февраля 2023
Теннисисты, получившие «уайлд-кард»:
  Энди Маррей
  Абедалла Шелбайх 
  Фернандо Вердаско

Теннисисты, победившие в квалификации:
  Алексей Крутых
  Дамир Джумхур
  Александре Мюллер
  Лиам Броди
Теннисисты, счастливые участницы квалификации (LL):
  Николоз Басилашвили

Парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 13 февраля 2023

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 ATP Тур 2023

 

Доха
Теннис
Февраль 2023 года в Азии
2023